Acri, une commune de la province de Cosenza, dans la région de Calabre, en Italie.

 Francesco Acri (1834-1913),  philosophe italien.

Voir aussi 
 Ange d'Acri,  de son vrai nom Lucantonio Falcone (1669-1739),  prêtre catholique italien de l'ordre des Frères mineurs capucins